Mitológia
 Aken, alvilági isten az ókori egyiptomi vallásban, az alvilág komphajójának őrzője.

Földrajz
 Németország
 Aken, város Szász-Anhalt tartományban
 Aachen város holland neve